Lista byłych i obecnych aniołków Victoria’s Secret oraz modelek, które współpracowały z marką od 1995 roku.

Aniołki Victoria’s Secret

Obecne aniołki

Dawne aniołki

Reprezentantki linii "Pink"

Modelki współpracujące z Victoria’s Secret

Modelki, które wzięły udział w Victoria’s Secret Fashion Show, jednak nie zostały aniołkami

Modelki, które wzięły udział w kampaniach Victoria’s Secret

Przypisy 

Listy biograficzne
Victoria’s Secret